Guardiano – persona che ha la capacità giuridica di agire in nome e per conto di un altro
 Guardiano – personaggio dei fumetti DC Comics
 Guardiano – personaggio dei fumetti di Rat-Man
 Guardiano della soglia – figura ricorrente nelle tradizioni mitologiche ed esoteriche
 Guardiano di Scozia – carica da capo di Stato scozzese durante il primo interregno dal 1286 al 1292 e il secondo interregno dal 1296 al 1304
 Giovanni Guardiano – attore italiano

Pagine correlate 
Il guardiano
Guardian